Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Czabanienko – radziecki admirał

Inne:
 Admirał Czabanienko – rosyjski niszczyciel rakietowy